Михаил Элевтинович Джоджуа (; 30 декабря 1925 — 23 сентября 2018) — советский футболист, нападающий, наиболее известен по выступлениям за «Динамо Тбилиси». Мастер спорта СССР (1950).

Биография 
Футбольную карьеру Джоджуа начал в московских клубах «Трудовые резервы» и «Крылья Советов», в составе последнего провёл четыре матча в высшей лиге СССР. 1948 год Джоджуа провёл в тбилисском СКА, а затем перешёл в местное «Динамо», где играл до конца карьеры. В 1951 году он попал в список 33 лучших футболистов сезона в СССР. За период игры в «Динамо» Джоджуа дважды становился серебряным призёром чемпионата и один раз завоёвывал бронзу, всего провёл за клуб 79 матчей, забил 18 голов.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Родившиеся в Тбилиси
Игроки ФК СКИФ Москва
Игроки ФК «Крылья Советов» Москва
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Мастера спорта СССР